Крупп — німецьке прізвище.
 Крупп — рід значних німецьких підприємців, промисловців, піонерів сталеливарної промисловості, зброярського виробництва.
 Крупп — місто в США, в окрузі Грант штату Вашингтон.
 Friedrich Krupp AG — німецька компанія важкої промисловості, створена на основі сімейного бізнесу родини Крупп.

Див. також 
 Круппа (значення)